La detentrice del titolo era Marija Šarapova, che si è ritirata prima dell'inizio del torneo per un problema al polso.

Victoria Azarenka ha sconfitto in finale Angelique Kerber per 6-3, 6-1.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Simona Halep (ritirata per problemi alla gamba)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno, ritirata)
  Maria Sharapova (ritirata per problemi al polso)
  Angelique Kerber (finale)

  Timea Bacsinszky (primo turno)
  Carla Suárez Navarro (semifinale)
  Belinda Bencic (secondo turno) 
  Roberta Vinci (quarti di finale)

Qualificate 

  Samantha Crawford (semifinale)
  Jana Čepelová (primo turno)

  Elena Vesnina (primo turno)
  Kateryna Bondarenko (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2016
WTA Tour 2016